Arizona peut faire référence à :

Toponyme 
 l'Arizona, État des États-Unis ;
 Arizona City, petite ville de l'Arizona ;
 Arizona, municipalité du département d'Atlántida au Honduras ;

Culture

Cinéma 
 Quatre westerns américains :
 Arizona, sorti en 1913, premier long métrage de l'histoire du western ;
 Arizona, sorti en 1918, avec Douglas Fairbanks
 Arizona, sorti en 1931, réalisé par George B. Seitz, avec John Wayne ;
 Arizona, sorti en 1940, réalisé par Wesley Ruggles, avec William Holden et Jean Arthur ;

Musique 
 Arizona, groupe de musique britannique.
 Arizona Baby, groupe de rock espagnol actif depuis 2003.

Littérature 
 Arizona, album de bande dessinée sur Lucky Luke, publié en 1951, par Morris.
 Arizona, collection de romans western édités par Robert Laffont.

Autres 
 , nom porté par trois navires de l'US Navy ;
 SS Arizona, paquebot britannique construit en 1879 ;
 Arizona Chemical Company, entreprise américaine de produits résineux ;
 Arizona, genre de serpent vivant aux États-Unis et au Mexique ;
 Arizona, une marque américaine de boissons à base de thé.
 Wildcats de l'Arizona, club omnisports universitaire de l'université d'Arizona.

Voir aussi 

Homonymie de toponyme